Beira Interior (região) — região incluída na proposta de sete regiões para a Regionalização de Portugal
Beira Interior (província) — antiga província portuguesa, resultante da junção da Beira Alta e da Beira Baixa
 Beira Interior Norte — sub-região estatística portuguesa, parte da Região Centro
 Beira Interior Sul — sub-região estatística portuguesa, parte da Região Centro

Desambiguações de topônimos